Partido Acción Nacional bezeichnet verschiedene politische Parteien in Lateinamerika:
 Die Partido Acción Nacional in El Salvador.
 Die Partido Acción Nacional in Mexiko.